Desna est un hydromyme qui peut désigner :

Hydronyme 
 la Desna est une rivière de Russie et d'Ukraine et un affluent gauche du Dniepr ;
 la rivière Desna est un cours d'eau de l'oblast de Moscou, en Russie, et un affluent gauche de la Gouslitsa, donc un sous-affluent de la Volga, par la Nerskaïa, la Moskova et l'Oka ;
 la rivière Desna est un cours d'eau de l'oblast de Moscou, en Russie, et un affluent droit de la Pakhra.

Toponyme 

 Desna, communauté urbaine dans l’oblast de Tchernihiv ;
 Desna, communauté urbaine dans l’oblast de Vinnytsia.

Voir aussi 
 Dešná
 Desná